Гернот Циппе (, , Варнсдорф — , Вена) — австрийский инженер-механик, один из создателей современной газовой центрифуги для обогащения изотопов урана.

Ранее аналогичными исследованиями в СССР занимался немецкий физик Фриц Фрицович Ланге, сбежавший из нацистской Германии.

Биография 
Родился в Австро-Венгрии в местечке Варнсдорф (ныне Чехия). Изучал физику в Вене, с 30 годов служил в военно-воздушных силах Германии как инструктор по полётам, а затем как инженер исследователь в области радаров и самолетных пропеллеров.

В 1945 году попадет в советский плен, в лагере для военнопленных его отбирают как специалиста, для работы в советской атомной программе.

Осенью 1945 года он был направлен в группу Штеенбека, которая разрабатывала центрифугу для обогащения урана на объекте НКВД «А» — НИИ-9 , впоследствии Сухумский физико-технический институт. B 1948-1952 этой группой была предложена оригинальная конструкция газовой центрифуги. Об условиях работы  в те годы в Сухуми и достижениях  по созданию  к 1952г. работающего стенда газовой центрифуги подробно описано в воспоминаниях Н. Ф. Лазарева, который в те годы будучи техником в группе Штеенбека тесно работал с Циппе .  В 1952 г. группу переводят в Ленинград в ОКБ Кировского завода, где они  должны были реализовать промышленный прототип и передать технологию  советским инженерам ОКБ. В 1953 году их  отстраняют от дальнейших работ по газовой центрифуге и отправляют в Киев на "карантин".

В 1956 году он возвращается в Вену. В поисках работы выходит на фирму Дегусса во Франкфурте-на-Майне,где вместе со своим бывшим коллегой Рудольфом Шеффлером продолжает работу по развитию газовой центрифуги.
В 1957 году работает в США в Университете штата Вирджиния. Попадает под колпак ЦРУ, ему предлагают остаться в США. Однако через полтора года он возвращается назад в Европу. 
Патентует устройство — газовую центрифугу для обогащения урана, просит при этом согласия Штеенбека, что его не будет в соавторах — это было условием со стороны фирмы Дегусса. Штеенбек, находился в это время в ГДР, из лучших побуждений к своим бывшим сотрудникам, находившимся на этот момент в нужде и поисках работы, он даёт им такое согласие, о чем потом сожалел.

С 1960 года работал в промышленности, разъезжал по всему свету, вплоть до 80-летнего возраста увлекался планеризмом и летал. Его обвиняли в том, что он способствовал распространению ядерного оружия в мире, публикованием своего патента о газовой центрифуге, на что он отвечал — «это не моя проблема, это проблема мировой политики», приводя при этом примитивное, но доходчивое сравнение, перочинным ножиком ты можешь чистить картошку, а можешь отправить на тот свет не понравившегося соседа".

Мемуары Гернот Циппе вышли в свет уже после его смерти — «Rasende Ofenrohre in stürmischen Zeiten» , Ekkehard Kubasta Verlag, 2008

Награды 
 Награждён премией «Энергия» фонда Альфреда Круппа фон Болена (1977) за выдающийся вклад в развитие производства атомной энергии.
 Награждён  австрийской  медалью им. Вильгельма Экснера  (1990)
Гернот Циппе был членом Международного Организационного Комитета  международной Конференции "Процессы разделения в жидкостях и газах"

Литература 
 Heinz Barwich and Elfi Barwich Das rote Atom; Als deutscher Wissenschaftler im Geheimkreis der russischen Kernphysik (Scherz, 1967) (Europ. Buch- u. Phonoklub, 1969) (Fischer-Bücherei, 1970) (Fischer-TB.-Vlg.,Ffm, 1984)- Воспоминания Хайнца Барвиха, «Красный атом», 1967
 Max Steenbeck: Impulse und Wirkungen. Schritte auf meinem Lebensweg. Berlin 1977. — Воспоминаня  Макса Штеенбека, «Импульсы и Действия»,1977
 Отчет ЦРУ, обнародованный в 2010 году

Примечания

См. также 
Ланге, Фриц Фрицович

Проект атомной бомбы ХФТИ 1940 года

Трофейные бригады
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Австрии
Участники советского атомного проекта
Физики XX века
Инженеры Австрии
Физики Австрии
Участники Второй мировой войны
Военнопленные Германии
Выпускники Венского университета
Преподаватели Виргинского университета
Награждённые медалью Вильгельма Экснера